Naliboki – wieś w obwodzie grodzieńskim Białorusi
 Naliboki – wieś (dawne miasteczko) w obwodzie mińskim Białorusi

Zobacz też 
 Puszcza Nalibocka
 Zbrodnia w Nalibokach